Le patronyme Zöllner, Zoellner (ou Zollner) peut être associé à différentes personnes :
 Carl Friedrich Zöllner, compositeur et un chef de chœur allemand. 
 Dirk Zöllner, musicien.
 Frank Zöllner (*1956), historien de l'art allemand.
 Hans Zollner (*1966), prêtre jésuite allemand, psychologue et  professeur à l'université grégorienne. 
 Heinrich Zöllner, compositeur et un chef d'orchestre allemand. 
 Johann Karl Friedrich Zöllner (1834-1882), astrophysicien allemand connu pour ses recherches sur l'illusion d'optique et notamment l'illusion de Zollner.
 Jürgen Zöllner, universitaire et homme politique allemand, membre du Parti social-démocrate d'Allemagne (SPD).
 Reinhard Zöllner (*1961)
 Robert Zoellner, collectionneur de timbres-poste.

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique